La frégate de Type 053H2 (classe  Jianghu-III en code OTAN) est une sous-classe de frégates lance-missiles dérivée du Type 053 construite et exploitée la Marine de l’Armée populaire de libération. C'est version améliorée du Type 053H1 qui utilisait certaines technologies occidentales, obtenue grâce au réchauffement des relations entre la Chine et l'Occident dans les années 80. Trois unités ont été construites pour la marine chinoise et quatre autres unités pour la marine royale thaïlandaise en tant que classe Chao Phraya. Tous sont toujours en service actif.

Historique 
L'armement du Type 053H2 (nom de code OTAN Jianghu-III) se compose de quatre canons de 100 mm  dans des tours à deux tourelles à l'avant et à l'arrière, qui complètent quatre canons antiaériens doubles de 37 mm. Deux de leurs positions sont sur les côtés du pont et deux sur la poupe. Au centre du navire se trouvent quatre conteneurs à double décharge de missiles anti-navires subsoniques YJ-8A (désignation d'exportation C-801, dans le code OTAN CSS-N-4 Sardine), qui sont la version chinoise des missiles anti-navires français MM.38 Exocet MM38. Les missiles ont une portée de 80 km. Pour la destruction des sous-marins, les frégates transportent deux lance-roquettes de 240 mm de charges de type 81.

Unités 
Trois unités de cette classe ont été construites pour la marine chinoise : Huangshi (535), Wu-chu (536) et Changzhou (537). Deux des frégates chinoises ont été transférées à la marine bangladaise : Abu Bakar (F15) et Ali Haider (F17).

Quatre autres frégates ont été commandées par la Marine royale thaïlandaise. Il s'agit des unités Chao Phraya (455), Bangpakong (456), Kraburi (457) et Saiburi (458). Deux des frégates thaïlandaises ont un pont d'atterrissage pour un hélicoptère (sans hangar) au lieu de la tourelle arrière. Tous ont été construits par le chantier naval Hudong à Shanghai.

Galerie

Voir aussi

Notes et références

Articles connexes 
 Liste des navires actifs de la marine du Bangladesh
 Type 053H1
 Type 053H2G
 Type 053H3

Liens externes 
 Classe Jianghu - site global security
 World Navies Today: Bangladesh
Type 053H2 - Site milpower.org

Bateau de la Marine de l'Armée populaire de libération
Classe de frégate de la Marine bangladaise
Classe de frégate
Navire construit en Chine 
Navire de la Marine chinoise transféré à la Marine bangladaise
Classe de frégate de la marine royale thaïlandaise